Carolina Märklin (1826-1893), une femme d'affaires et entrepreneuse allemande.

Märklin peut aussi désigner :
 Märklin, un fabricant allemand de trains miniatures.